Les premiers États de Faucongris ont été créés en 1979 par Gary Gygax et publiés en 1980 dans l'édition à couverture souple du "World of Greyhawk Fantasy Game Setting" pour le jeu Donjons et Dragons. Bien que la Cité-Franche de Faucongris et les États immédiatement voisins fussent tirés de la campagne personnel de Gygax, celui-ci créa le reste des régions et États pour l'édition folio, portant le nombre d’États à soixante:

Les éditions ultérieures ont à leur tour fait avancer la chronologie et l'histoire du monde et, partant, ont modifié le nombre de ces États.

Notes et références

Liens externes 

Décor de campagne de Donjons et Dragons
Greyhawk